(I.) Konstancia szicíliai királynő (1154–1198), 1190-től Szicília örökösnője, 1194-től Szicília királynéja, 1197-től Szicília régense, bár hivatalosan sohasem lett Szicília királynője, mégis sokszor I. Konstancia néven Szicília királynőjeként utalnak rá, II. (Hauteville-i) Roger szicíliai király utószülött leánya
(II.) Konstancia szicíliai királynő (1249–1302), 1266-tól Szicília örökösnője, 1282-től Szicília királynéja, 1285-től Szicília régense, bár hivatalosan sohasem lett Szicília királynője, mégis sokszor II. Konstancia néven Szicília királynőjeként utalnak rá. I. (Hohenstaufen) Manfréd szicíliai király elsőszülött gyermeke, az előbbi dédunokája